Центра́льний універса́льний магази́н (ЦУМ) — типова назва для головного міського універмагу в СРСР у тих містах, які могли собі дозволити мати кілька універсальних магазинів.

Див.також
ЦУМ (Дніпро)
ЦУМ (Київ)
ЦУМ (Москва)
Універсам
Універмаг
Універмаги